Taichi o tai-chi puede referirse a:
 el taichí (en chino taijiquan), un arte marcial chino;
 el Taiji, principio generador de todas las cosas según la filosofía china;

Personas
 Taichi, nombre japonés.
 Taichi Nakayama (1881-1956), empresario japonés.
 Taichi Yagami, protagonista de la serie japonesa Digimon.
 Hong Taiji (Hung T'ai-chi) primer emperador de la dinastía Qing.
 Taiji, nombre del emperador Ruizong de Tang.

Otros
 Tai Chi, serie de televisión de TVB.
 Tai Chi, banda pop de Hong Kong.

Notas